Messemer ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Messemer (1924–1991), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Jochen Messemer (* 1966), deutscher Manager und Unternehmensberater